Оскар Берингер или Беринджер (; ,  — , ) — британский пианист немецкого происхождения.

Вместе с семьёй оказался в Англии в 1849 году, после того, как его отцу пришлось покинуть Германию по политическим причинам. Получив музыкальное образование в семье, у старшей сестры, дебютировал с концертами в 1859 году, выступая даже в Хрустальном дворце. Ощутив необходимость в систематической подготовке, в 1864 году поступил в Лейпцигскую консерваторию, где учился у Карла Райнеке, Игнаца Мошелеса, Луи Плайди и других, а с 1866 г. продолжил образование в Берлине, в том числе у Карла Таузига. В 1869 г. Таузиг принял его ассистентом в свою школу пианистов, но в 1871 году Берингер вернулся в Англию и возобновил концертную карьеру. В частности, 14 октября 1882 года он впервые в Англии исполнил Второй фортепианный концерт Иоганнеса Брамса. Одновременно в 1873 г. он открыл в Лондоне собственную «Академию высшего развития фортепианной игры» () и руководил ею до 1897 года; в то же время с 1885 г. преподавал в Королевской академии музыки. Берингеру принадлежит ряд фортепианных этюдов, преимущественно дидактического назначения, другие пьесы, вокальные сочинения. Свой преподавательский опыт и взгляды на фортепианную игру обобщил в книге «Пятидесятилетний опыт игры и преподавания фортепиано» ().

Пианисты Великобритании
Академические музыканты Великобритании